Az 1994-es UEFA-kupa-döntő két mérkőzését 1994. április 26-án és május 11-én játszották az osztrák SV Casino Salzburg és az olasz Internazionale csapatai. A kupát kettős győzelemmel az olasz csapat nyerte el.

Részletek

Első mérkőzés

Második mérkőzés

Lásd még 
 1993–1994-es UEFA-kupa

Források 
 RSSSF

UEFA-kupa-döntők
Uefakupadöntő